Motociklistična Velika nagrada Valencije 2007 je bila osemnajsta in zadnja dirka motociklističnega prvenstva v sezoni 2007. Potekala je 4. novembra 2007.

Razred MotoGP

Svetovno prvenstvo v motociklizmu sezona 2007
2007